I'm with You kan syfta på:

I'm with You (sång) – en sång av Avril Lavigne från 2002
I'm with You (musikalbum)– ett musikalbum av Red Hot Chili Peppers från 2011